The Wolf Man (1924), een film met John Gilbert en Norma Shearer
The Wolf Man (1941), een horrorfilm uit 1941.
The Wolfman (2010), een remake van de film uit 1941.